Grand Army Plaza peut désigner :
 Grand Army Plaza, une place de Manhattan
 Grand Army Plaza, une place de Brooklyn